Heid steht für:
 Heid (Eisfeld), Ortsteil der Stadt Eisfeld im Thüringer Landkreis Hildburghausen
 Heid (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Heid (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Burg Heid (Gutshof Heid) im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz
 der nieder-/plattdeutsche Titel der Stadt Heide (Holstein)

Heid ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Heid (1930–2002), deutscher Architekt
 Chris Heid (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Darius Heid (* 1999), deutscher Pianist und Komponist
 Franz Xaver Heid (* 1927), deutscher Architekt
 Fritz Heid (1916–2010), Schweizer Maler, Graphiker, Innenarchitekt, Bildender Künstler und Bildhauer
 Gerhard Heid (~1936–1972), deutscher Fußballtrainer
 Helmut Heid (* 1934), deutscher Pädagoge
 Hermann Heid (1834–1891), österreichischer Chemiker, Fotograf und Fabrikant
 Jack Heid (1924–1987), US-amerikanischer Bahnradsportler
 Josef Heid (1882–1944), deutscher Politiker (SPD), MdL 
 Laura Maria Heid (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Ludger Heid (* 1945), deutscher Neuzeithistoriker
 Max Müller-Heid (1891–1973), deutscher Maler
 Mirko Heid (* 1976), deutscher Manager und Baseballspieler
 Nikolaus Heid (1850–1912), deutsch-österreichischer Industrieller und Erfinder
 Petra Heid (* 1957), deutsche Politikerin
 Ralph Heid (1946–2008), Schweizer Xylophonvirtuose
 Stefan Heid (* 1961), deutscher Kirchenhistoriker und Christlicher Archäologe 
 Walter Heid (1925–2003), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Haid (Begriffsklärung)
 Heyd (Begriffsklärung)
 Hayd (Begriffsklärung)
 Heidt (Begriffsklärung)
 Haidt (Begriffsklärung)
 Heydt (Begriffsklärung)
 Hide (Begriffsklärung)
 Hyde (Begriffsklärung)
 Heide (Begriffsklärung)
 Haide (Begriffsklärung)
 Haiden (Begriffsklärung)
 Haydn (Begriffsklärung)